Le terme ligne 131 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 131 (fermée) de la Société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 131 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

131